

Geografia

Italia
 Perego – frazione del comune di La Valletta Brianza (LC)

Persone
 Agustín Ale Perego, meglio noto come Agustín Ale (1995) – calciatore uruguaiano
 Antonio Perego (1951) – ex calciatore italiano
 Didi Perego (1937-1993) – attrice italiana
 Dino Perego (1921-1984) – pedagogista italiano
 Enrico Perego (1945) – ex calciatore italiano
 Ettore Perego (1913-2013) – ginnasta italiano
 Eugenio Perego (1876-1944) – regista e sceneggiatore italiano
 Federico Perego (1984) – allenatore di pallacanestro italiano
 Gaetano Perego (?–1783) – pittore italiano
 Giacomo Perego (1951) – ex calciatore italiano
 Gian Carlo Perego (1960) – arcivescovo cattolico italiano
 Giovanni Perego (1776-1817) – pittore, scenografo e architetto italiano
 Giovanni Perego (1901-...) – calciatore italiano
 Giuseppe Perego (1915-1996) – autore di fumetti italiano
 Giuseppe Perego (1920-1943) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Jeanne Perego (1958) – giornalista e scrittrice italiana
 Leone da Perego (?–1257) – arcivescovo cattolico italiano
 Maria Perego (1923) – autrice televisiva italiana
 Mario Perego (1944-2019) – calciatore italiano
 Marta Perego (1984) – giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva italiana
 Matteo Perego di Cremnago (1982) – imprenditore, dirigente d'azienda e politico italiano
 Maurizio Perego (1959) – ex rugbista a 15 italiano
 Olivia Ghezzi Perego (1983) – stilista italiana
 Paola Perego (1966) – conduttrice televisiva italiana
 Riccardo Perego (1981) – cestista italiano
 Zoé Saldaña Perego (1978) – attrice, ballerina ed ex modella statunitense

Altro
 Giardino Perego – area verde del centro di Milano
 Palazzo Leone da Perego – edificio storico di Legnano
 Peg Pérego – azienda italiana del settore manifatturiero